Libusza – legendarna księżniczka czeska,
 Libusza – żeńskie imię słowiańskie,
 Libusza – opera Bedřicha Smetany,
 Libusza – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Libusza – gromada
 Libusza – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Libusza Dolna

Linki zewnętrzne